Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 108001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 marca 2001 do 15 sierpnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

108001-108100

108101-108200

108201-108300

108301-108400

108401-108500

108501-108600

108601-108700

108701-108800

108801-108900

108901-109000

Przypisy 

Lista planetoid 108001-109000